Первая лига Югославии 1936/1937 () — 13-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1936/1937
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1936 году
1937 год в Югославии